Carlito, wł. Carly Colón – wrestler WWE
 Carlito, wł. Jonny Jakobsen – szwedzki muzyk